Gianfranco Guadagnoli – trener reprezentacji Watykanu w piłce nożnej pochodzenia włoskiego.

Sukcesy z reprezentacją 
Wygrany mecz z reprezentacją Włoch 4-1, mecz z SV Vollmond 5-1 oraz remisy z reprezentacjami San Marino i Monako.

Selekcjonerzy reprezentacji Watykanu w piłce nożnej mężczyzn
Piłka nożna w Watykanie
Włoscy trenerzy piłkarscy